Austria:
 Abfaltersbach – dzielnica Gloggnitz
 Abfaltersbach – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz